× puede referirse a:

 × , la notación para un híbrido biológico.
 ×, la indicación para la multiplicación.
Cruz, la figura geométrica.